Проспери, Франко () (1926—2004), итальянский кинорежиссёр, сценарист, актёр и оператор. В России наиболее известен как соавтор культового фильма «Невероятные приключения итальянцев в России».
 Проспери, Франко () (1928— ), итальянский кинорежиссёр (Собачий мир, 1962; Прощай, Африка, 1966).